Lépicier ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis-Henri-Marie Lépicier (1863–1936), französischer Kurienkardinal
 Maël Lépicier (* 1986), Fußballspieler der Republik Kongo